Saulxures kan syfta på:

 Saulxures, Bas-Rhin, fransk kommun i departementet Bas-Rhin
 Saulxures, Haute-Marne, fransk kommun i departementet Haute-Marne
 Saulxures-lès-Bulgnéville, fransk kommun i departementet Vosges
 Saulxures-lès-Nancy, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle
 Saulxures-lès-Vannes, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle
 Saulxures-sur-Moselotte, fransk kommun i departementet Vosges